Darreh-ye Kakarak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Darah-ye Kakrak (vattendrag i Bamiyan), 
 Darah-ye Kakrak (dal), Ghazni, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar